La rue des Fossés-Saint-Martin peut désigner deux voies de Paris :
 l'actuelle rue René-Boulanger dans le  ;
 une voie disparue de 161 mètres de long qui reliait la rue Philippe-de-Girard (au niveau du croisement entre cette rue et l'actuelle rue Louis-Blanc) et la rue du Faubourg-Saint-Denis (au niveau de l'actuel ) dans l'actuel . La suppression de la rue est décrétée en 1866, en même temps que la création de la rue Perdonnet et que le prolongement de la rue Louis-Blanc.
Ces deux voies ont été également nommées par le passé chemin de la Voirie, en référence aux voiries de Paris.

Références 

Ancien nom de voie parisienne